Spojení písmen M a E může mít různé významy:

ME 
 ME – kód ISO 3166-2 pro Černou Horu
 bývalá SPZ okresu Mělník
 Maine – americký stát
 Mistrovství Evropy
 myalgická encefalomyelitida (chronický únavový syndrom) - chronické neurologické onemocnění

Me 
 kov (z anglického metal)
 methylová skupina
 Windows Me (Millenium edition) – verze operačního systému Microsoft Windows
 Messerschmitt – následované číselným kódem označuje letoun této konstrukční kanceláře
 Me (Sumer) – pojem ze sumersko-akkadské mytologie
 Merlot – odrůda vinné révy

Me 
 Maître (francouzsky notář, advokát)

Me 
 intenzita vyzařování
 intenzita teplotního vyzařování
 valární hmotnost

me 
 já, mně (v angličtině) – zájmeno
 zkratka pro jednotku monme – stará japonská jednotka hmotnosti : jeden me = 3,779 gramu nebo 3,757 gramu = 1/10 ri

.me 
 .me – internetová doména nejvyššího řádu pro Černou Horu

me 
 klidová hmotnost elektronu

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky